Siboney steht für:
Ciboney, historisches mesoamerikanisches Indianervolk, siehe Ciboney-Kultur
Siboney (Kuba), Stadt bei Santiago de Cuba
Siboney (Lied) von Ernesto Lecuona, eingesungen von den Lecuona Cuban Boys
Siboney (Zigarre), Marke von Habano-Zigarren, die in Österreich verkauft wurde
Siboney (Rind), Rinderrasse
Siboney (Rum), Rum-Marke aus der Dominikanischen Republik
Sacal Borincano, ein Aluminiumfrachtschiff, das später in Siboney umbenannt wurde